Krummer See ist der Name von Seen:

Deutschland:
 in Brandenburg:
 Krummer See (Am Mellensee), in der Gemeinde Am Mellensee, Landkreis Teltow-Fläming
 Krummer See (Angermünde), auf der Gemarkung von Steinhöfel, Stadt Angermünde, Landkreis Uckermark
 Krummer See (Bölkendorf), bei Bölkendorf, Landkreis Uckermark
 Krummer See (Oberuckersee), auf der Gemarkung von Melzow, Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark
 Krummer See (Friedrichswalde), in der Gemeinde Friedrichswalde, Landkreis Barnim
 Krummer See (Mehrow), in der Gemeinde Mehrow, Landkreis Barnim	 
 Krummer See (Schenkendorf), bei Schenkendorf, Landkreis Dahme-Spreewald

 in Mecklenburg-Vorpommern:
 Krummer See (Drewin), bei Drewin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krummer See (Düsterförde), bei Düsterförde (Godendorf), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krummer See (Federow), bei Federow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krummer See (Grünz), bei Grünz, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Krummer See (Ihlenfeld), bei Ihlenfeld (Neuenkirchen (bei Neubrandenburg)), Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krummer See (Krakow am See), bei Krakow am See, Landkreis Rostock
 Krummer See (Kratzeburg), bei Kratzeburg, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krummer See (Lalendorf), bei Lalendorf, Landkreis Rostock
 Krummer See (Ladenthin), bei Ladenthin, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Krummer See (Neu Gaarz), bei Neu Gaarz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Krummer See (Pomellen), bei Pomellen, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 Krummer See (Zwenzow), bei Zwenzow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Österreich:
 Krummer See (Tirol), bei St. Leonhard im Pitztal, Tirol